Gailnauer Graben ist der Name folgender Gewässer:

 Gailnauer Graben (Oestheimer Mühlbach), linker Oberlauf des Oestheimer Mühlbachs (zur Tauber) bis nahe Unteroestheim, Gemeinde Diebach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Gailnauer Graben (Tauber), rechter Zufluss der Tauber vor der Taubermühle, Gemeinde Wettringen, Landkreis Ansbach, Bayern